MOTS steht für
 Modifiable off-the-shelf, ein Standardprodukt, das auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann
 Military off the Shelf, ein Produkt eines externen Verkäufers, das speziell nach Spezifikationen des Militärs gebaut wurde
 Momac-Offshore-Transfer-System, ein robotergestütztes Offshore-Access-System (OAS), das – auch auf kleineren Schiffen – bei bewegter See das sichere Übersetzen von Personen und Material ermöglicht.

MOTS